Jacob Gordin (1896 - 1947), un philosophe juif russe.
 Jacob Mikhailovich Gordin (1853 - 1909), un auteur dramatique yiddish.
 Maria Gordina (née en 1968), mathématicienne russo-américaine.

Voir aussi :